Will to love (Neil Young) (1977, 2010), een nummer van Neil Young
 Will to love (Robin Beck) (1989), een lied van Robin Beck